CBM (Commodore Business Machines) — компьютерная компания
 CBM (Common Berthing Mechanism) — Единый механизм пристыковки американских модулей МКС